Carum creticum är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham och Joseph Dalton Hooker. Carum creticum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
creticum